Walter Demel ist der Name folgender Personen:

* Walter Demel (Skilangläufer) (* 1935), deutscher Skilangläufer
 Walter Demel (Fußballspieler) (* 1953), österreichischer Fußballspieler
 Walter Demel (Historiker) (* 1953), deutscher Historiker